Cornelis Danckerts de Ry (1561-1634), architecte et sculpteur hollandais
 Dancker Danckerts (1634-1666), graveur et éditeur hollandais
 Ghiselin Danckerts (vers 1510–vers 1567), un compositeur
 Hendrick Danckerts (1625-1680), graveur et peintre hollandais
 Johan Danckerts (c. 1616-1686), peintre et graveur hollandais
 Justus Danckerts (1635-1701), graveur et publiciste hollandais
 Peter Danckerts de Rij (1605-1660), peintre hollandais du Siècle d'or

Voir aussi